Mäxle ist

 eine andere Bezeichnung für ein bestimmtes Würfelspiel, siehe Mäxchen
 eine Sonderform des Tischtennis, siehe Tischtennis
 das Diminutiv des Vornamens Maximilian bzw. der Kurzform Max